Heroin, chanson du groupe de rock américain The Velvet Underground, sortie en 1967 ;
 Heroin, album du groupe de doom metal américain Bongripper, sorti en 2007 ;
 Heroin, album du rappeur américain Z-Ro, sorti en 2010.